Alhambrateatern kan syfta på:

 Alhambra, London
 Alhambra, Stockholm